Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1954 bestod av 10 lag, och Pyrkivä Turku vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1954 i Finland
Fotbollssäsongen 1954
1954